Battista Vielmi – calciatore italiano
Bigio Vielmi – calciatore italiano
Giuseppe Vielmi – calciatore italiano